Бе́рнард Ву́кас (; 1 мая 1927, Загреб — 4 апреля 1983, там же) — хорватский и югославский футболист, играл на позиции нападающего. По опросу МФФИИС занимает 73 место среди лучших футболистов Европы XX века. В 2000 году был признан газетой «Вечерний Лист» () лучшим хорватским футболистом всех времён.

Карьера 
Бернард Вукас начал карьеру в молодёжном составе клуба «Конкордия». Затем выступал за любительский клуб «Аматер» и команду «Загреб». Летом 1947 года Вукас перешёл в один из сильнейших югославский клубов — «Хайдук» из Сплита. С «Хайдуком» Вукас выиграл три чемпионата Югославии, был капитаном команды, а в сезоне 1954—1955 он даже стал лучшим бомбардиром югославского первенства, забив 20 голов, после чего был признан спортсменом года в Югославии. Дважды в период игры за «Хайдук», в 1953 и 1954 годах, Вукас вызвался ФИФА в сборную Европы: первый матч проходил на Уэмбли, где команда Вукаса сыграла вничью с англичанами 4:4, а второй матч против команды Великобритании в Белфасте, в котором Вукас забил 3 мяча, а команда континентальной Европы победила со счётом 4:1.

В 1957 году Вукас уехал в Италию, играть за клуб «Болонья», там Вукас провёл два сезона, но результативностью не отличался, забив лишь 2 гола в 45-ти матчах. После этого Вукас вернулся в «Хайдук» и провёл за клуб ещё 4 сезона. В 1963 году, в возрасте 36-ти лет, Вукас уехал в Австрию, где играл за клубы «Аустрия» Клагенфурт, ГАК и «Капфенберг». Завершил карьеру Вукас в родном «Хайдуке» в должности спортивного директора, за который провёл в общей сложности 615 матчей и забил в них 300 голов (в чемпионате Югославии 267 игр и 94 гола), 5 раз Вукас становился лучшим бомбардиром сезона в команде.

За сборную Югославии Вукас выступал с 1948 года по 1952 год. С национальной командой он дважды был серебряным призёром Олимпиад в 1948 и 1952 годах и дважды участвовал в чемпионатах мира, в финальных турнирах которого провёл 4 игры. Всего за сборную Вукас провёл 59 матчей и забил 22 гола.

С 1971 года и до конца своей жизни Вукас был директором школы тренеров в Белграде.

Достижения

Командные 
 Чемпион Югославии: 1950, 1952, 1955

Личные 
 Футболист года в Югославии: 1953
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии: 1955 (20 голов)
 Спортсмен года Югославии по версии газеты Slobodna Dalmacija: 1955
 Лучший хорватский футболист всех времён по версии газеты Večernji List: 2000

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Вукасу
 
 Профиль на footballplayers.ru
 Статья на muzejsporta-st.hr

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Капфенберг»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года